Miyako se poate referi la:

 Orașul Miyako, o localitate în Japonia, în prefectura Fukuoka
 Insulele Miyako, în grup de insule în marea Chinei de Est
 Insula Miyako (sau Miyakojima), una din insulele arhipelagului Miyako
 Municipiul Miyakojima, o localitate în Japonia, situată pe insulele Miyako în prefectura Okinawa
 Municipiul Miyako, o localitate în Japonia, în prefectura Iwate

Vezi și
 Miyakojima (dezambiguizare)